Alta Lotaríngia, jurisdicció feudal que va sorgir del repartiment del ducat de Lotaríngia el 959 en dos ducats, l'Alta Lotaríngia i la Baixa Lotaríngia
 Baixa Lotaríngia, ducat format a partir de la part nord del ducat de Lotaríngia
 Comtat palatí de Lotaríngia, jurisdicció feudal del Sacre Imperi organitzada als darrers anys del segle X 
 Ducat de Lotaríngia, territori format a partir del 903 amb l'antic regne de Lotaríngia 
 Regne de Lotaríngia, regne de Lotari II, besnet de Carlemany constituït el 855, després de la seva mort fou teatre de lluites entre els regnes de França occidental i de França oriental, essent integrada al Sacre Imperi el 880